Kalt, une localité de Rhénanie-Palatinat (Allemagne).

 , un joueur professionnel autrichien et dirigeant de hockey sur glace ; 
 Dieter Kalt, un joueur professionnel autrichien hockey sur glace ; 
 Eugène Kalt, un ophtalmologiste français ;
 Philippe Kalt, un arbitre international français de football.

Homonymie de patronyme